Alessandro Cipriani (1959 -), compositeur italien de musique électronique,
 Amilcare Cipriani (1843-1918), un patriote italien,
 Carla Cipriani (1930-2006), scénariste italienne,
 Danny Cipriani (1987-), joueur de rugby à XV anglais,
 Franceschi Cipriani (17??-1818), maître d'hôtel de Napoléon Ier lors de son exil à Sainte-Hélène,
 Georges Cipriani (1950-), militant d'Action directe,
  (1980-), footballeur italien,
 Giovanni Battista Cipriani (1727-1785), graveur italien actif en Angleterre, 
 Giuseppe Cipriani (1965-), pilote de course italien,
 Jean Baptiste Cipriani, parfois nommé Cipriano Franceschi (1773-1818), familier de Napoléon Ier dont il fut l'agent secret,
 Jean-Philippe Cipriani, journaliste, chroniqueur et animateur québécois,
 Juan Luis Cipriani Thorne (1943-), cardinal péruvien,
 Leonetto Cipriani (1812-1888), homme politique italien,
 Lidio Cipriani (1892-1962), anthropologue, ethnologue et explorateur italien,
 Lisa Cipriani (1995-), actrice française,
 Stelvio Cipriani (1937-2018), compositeur italien,
 Ugo Cipriani (1887-1960), sculpteur italien.

Personnage de fiction 
 Toni Cipriani, personnage principal de Grand Theft Auto: Liberty City Stories, il apparait aussi dans Grand Theft Auto III en confiant des missions au héros.

Autre 
 Hôtel Cipriani, à Venise.

Voir aussi